Saxaulvarfågel (Lanius elegans/excubitor pallidirostris) är en fågel i familjen törnskator inom ordningen tättingar med omtvistad taxonomi. Tidigare urskiljdes den som egen art, men behandlas nu vanligen som underart till varfågeln (L. excubitor). Svenska BirdLife Sveriges taxonomikommitté urskiljer dock ökenvarfågeln (L. elegans) som egen art ur varfågeln och inkluderar saxaulvarfågeln i denna. Fågeln förekommer från södra Ryssland och södra Kazakstan till Mongoliet och norra Kina, söderut till Iran, Afghanistan och Pakistan.

Referenser 

Törnskator
Fåglar i palearktiska regionen